Oldham County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Oldham County (Kentucky)
Oldham County (Texas)